Goldbrunn ist der Ortsname von

in Deutschland:
 Goldbrunn (Falkenberg), Ortsteil der Gemeinde Falkenberg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Goldbrunn (Gangkofen), Ortsteil des Marktes Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Goldbrunn (Maitenbeth), Ortsteil der Gemeinde Maitenbeth, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Goldbrunn (Reichertsheim), Ortsteil der Gemeinde Reichertsheim, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Goldbrunn (Vilsbiburg), Ortsteil der Stadt Vilsbiburg, Landkreis Landshut, Bayern
 Goldbrunn (Waldthurn), Ortsteil des Marktes Waldthurn, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern

in Österreich:
 Goldbrunn (Gemeinde Geretsberg), Ortschaft der Gemeinde Geretsberg, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

in Tschechien
 Zlatá Studna, Wüstung in der Gemeinde Horská Kvilda, Okres Klatovy
Siehe auch:
 Goldborn
 Goldbrunner
 Goldener Brunnen
 Goldflussbrunnen
 Goldquelle
 Schwarzes Gold (Oelsnitz/Erzgeb.), Brunnen